Il doppio  del Poli-Farbe Budapest Grand Prix 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Timea Bacsinszky e Tathiana Garbin erano le campionesse uscenti, ma hanno deciso di non partecipare a quest'edizione.

Anabel Medina Garrigues e Alicja Rosolska hanno battuto in finale Natalie Grandin e Vladimíra Uhlířová 6–2, 6–2.

Teste di serie

  Anabel Medina Garrigues /  Alicja Rosolska (campionesse)
  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (finale)

  Eva Birnerová /  Lucie Hradecká (quarti)
  Andreja Klepač /  Tat'jana Puček (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Poli-Farbe Budapest Grand Prix 2011